ZIP — formato de compactação de arquivos muito difundido pela Internet
 Zip drive — sistema de disco removível de média capacidade, introduzido pela Iomega
 Zip (website) — portal de notícias pertencente à UOL

Desambiguações de tecnologia